Diabły z Loudun – opera Krzysztofa Pendereckiego
 Diabły z Loudun –  książka autorstwa Aldousa Huxleya